La Terrasse kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Terrasse-sur-Dorlay, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Terrasse, Isère, kommun, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar